Als Pentapolis (griechisch , penta „fünf“ und polis „Stadt“) wird ein Bund von fünf Städten bezeichnet. 
Solche Städtebünde sind:

 Pentapolis (Bibel), in der Bibel erwähnte Gruppe von fünf Städten im Siddimtal nahe dem Toten Meer, nämlich Sodom und Gomorra, Adma, Zebojim und Bela
 Pentapolis (Palästina), die philistischen Stadtstaaten Gaza, Aschkelon, Aschdod, Gat und Ekron
 Pentapolis (Kyrenaika), die Städte Kyrene, Ptolemais, Apollonia, Taucheira und Euhesperides in der Kyrenaika im heutigen Libyen
 Dorische Pentapolis, nach Ausschluss von Halikarnassos ein Fünfstädtebund bestehend aus Kos auf der gleichnamigen Insel, Knidos in Karien, Lindos, Ialysos und Kameiros auf Rhodos
 Pontische Pentapolis, Bund der Griechenstädte Apollonia, Kallatis, Mesembria, Odessos und Tomis an der Westküste des Schwarzen Meeres
 Phrygische Pentapolis, Bund der phrygischen Städte Eukarpia, Hieropolis, Otrus, Stektorion und Bruzos
 Pentapolis (Italien), die an der adriatischen Küste gelegenen italienischen Städte Rimini, Pesaro, Fano, Senigallia und Ancona
 Pentapolitana, ein Bund oberungarischer Freistädte bestehend aus Košice, Levoča, Bardejov, Prešov und Sabinov
 Pentapolis (M'zab), die fünf Mozabitenstädte Ghardaia, Melika, Bou Noura, Beni Isguen und Atteuf

Außerdem:
 Pentapolis (Indien), in der antiken Geographie eine Stadt in Indien jenseits der Gangesmündung, vielleicht das heutige Chittagong

Siehe auch:
 Cinque Ports, die fünf Hafenstädte Dover, Hastings, Hythe, Roniney (heutiger Name New Romney) und Sandwich im Süden Englands
 Pentapolitana
 Städtebund, Hexapolis